al-Dschauhari () steht für: 
 al-Abbas ibn Said al-Dschauhari, Astronom, Astrologe und Mathematiker am Hof des Kalifen al-Maʾmūn
 Ismail ibn Hammad al-Dschauhari
 Mahmoud El-Gohary  (1938–2012), ehemaliger ägyptischer Fußballspieler und -trainer
 Karim El-Gawhary (* 1963), deutsch-ägyptischer Journalist